Строїнецька сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район
 Строїнецька сільська рада — Чернівецька область, Новоселицький район